Ла́хман — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:
 Лахман, Борис (род. 1944) — советский и американский архитектор, автор самого популярного (ромбообразного) бетонного забора («плита ограды ПО-2») в СССР.
 Лахман, Гизелла Сигизмундовна (1890—1969) — русская поэтесса, библиограф.
 Лахман, Гэри (род. 1955; также Гэри Валентайн; ) — американский музыкант и писатель.
 Лахман, Иосиф Львович (1921—2017) — советский и американский экономист, публицист, общественный деятель.
 Лахман, Карен (1916—1962) — датская фехтовальщица, призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира.
 Лахман, Карл Конрад Фридрих (1793—1851) — немецкий филолог-классик.
 Лахман, Ричард (1956—2021) — американский социолог, специалист в области сравнительной исторической социологии, профессор Университета штата Нью-Йорк в Олбани.
 Лахман, Роберт (1892—1939) — немецкий этномузыковед, лингвист, востоковед.
 Лахман, Эсфирь Борисовна (более известна как Паива; 1819—1884) — европейская куртизанка еврейского происхождения, одна из ярких символических фигур Второй империи.

См. также 
 Лахманн
 Закон Лахмана — фонетический закон, открытый Карлом Лахманом в 1850-м году и актуальный для латинского языка.